War Child el término puede hacer referencia a:

 War Child, álbum de la banda Jethro Tull.
 War Child, organización benéfica.
 War Child, canción de Blondie.